Безверховичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Безверховичи — деревня, Октябрьский сельсовет, Слуцкий район, Минская область.
 Безверховичи — посёлок, Октябрьский сельсовет, Слуцкий район, Минская область.